LAC (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Landstrasser AC – en østrigsk fodboldklub
 Lac – en region i Tchad